John Neely ist der Name folgender Personen:

* John Neely (Tennisspieler) (1872–1941), US-amerikanischer Tennisspieler
 John Neely (Musiker) (1930–1994), US-amerikanischer Jazzmusiker